Территория Демократической Республики Конго располагается в двух часовых поясах: Центральноевропейское время (CET) (UTC+1) и Восточноевропейское время (EET) (UTC+2). На летнее время Демократическая Республика Конго не переходит.

Часовой пояс UTC+1 
 Киншаса
 Центральное Конго
 Кванго
 Квилу
 Маи-Ндомбе
 Северное Убанги
 Монгала
 Южное Убанги
 Экваториальная
 Чуапа

Часовой пояс UTC+2 
 Нижнее Уэле
 Верхнее Уэле
 Итури
 Чопо
 Северное Киву
 Касаи
 Санкуру
 Маниема
 Южное Киву
 Лулуа
 Восточное Касаи
 Ломами
 Танганьика
 Верхнее Ломами
 Луалаба
 Верхняя Катанга

География Демократической Республики Конго
Демократическая Республика Конго